Вильгельм Мейер-Луц (; 1829—1903) — английский композитор немецкого происхождения, дирижёр.

Биография 
Сын профессора музыки. Его брат был премьер-министром Баварии при короле Людвиге II Баварском. Первые уроки музыки получил у отца, затем обучался в Вюрцбургском университете.

В возрасте 19 лет эмигрировал из Баварии в Англию, где стал музыкантом-органистом в Соборе Святого Георгия (архиепархия Саутуарка). Вскоре стал театральным дирижёром.

Занимал должности капельмейстера и музыкального директора театра «Surrey» (1850—1855), затем Королевского театра в Лондоне, с 1869 — Gaiety-Theatre. В течение многих лет давал концерты в британской провинции, гастролировал с оперными труппами (Дж. Гризи). В течение следующих 25 лет создал серию популярных бурлесков.

Творчество 
Известен, прежде всего, как композитор-автор лёгкой музыки, ряда комедий, фарсов и бурлесков, популярных в конце XIX — начале XX веков. Вместе с тем, приобрел также известность, как композитор церковный (мессы) и оперный (до 1887 г. — восемь опер); написал также множество камерных композиций.

Избранные музыкальные сочинения 
 The Charmed Harp (1852)
 Faust and Marguerite (1855)
 Blonde or Brunette (1862)
 Felix, or The Festival of the Roses (1865)
 Zaida, or, The Pearl of Granada (1868)
 The Miller of Milburg (1872)
 Legend of the Lys (1873)
 The Bohemian G-yurl and the Unapproachable Pole (1877)
 Robbing Roy (1879)
 The Forty Thieves (1880)
 Galatea, or Pygmalion Reversed (1883)
 Little Jack Sheppard (1885)
 Miss Esmeralda, or The Maid and the Monkey (1887)
 Frankenstein, or The Vampire’s Victim (1887)
 Faust up to Date (1888)
 Ruy Blas and the Blasé Roué (1889)
 Carmen up to Data (1890).(Музыкальный бурлеск на основе «Кармен» Бизе.
 Cinder Ellen up too Late (1893)
 A Model Trilby, or A Day or Two after du Maurier (комическая опера, 1895)

Умер от бронхита.

Ссылки 
 
 Meyer Lutz
 Lutz, Wilhelm Meyer 

Оперные композиторы Германии
Оперные композиторы Великобритании
Духовные композиторы
Театральные композиторы
Выпускники Вюрцбургского университета
Умершие от бронхита